Сезон 1987/88 стал для «Манчестер Юнайтед» 86-м сезоном в Футбольной лиге и 13-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В этом сезоне «Юнайтед» финишировал в чемпионате на втором месте, уступив чемпионский титул «Ливерпулю». Это давало право выступления в Кубке УЕФА следующего сезона, однако из-за дисквалификации английских клубов из еврокубков «Юнайтед» не реализовал эту возможность.

Это был первый полный сезон Алекса Фергюсона в качестве главного тренера клуба.

Перед началом сезона в клуб перешли защитник Вив Андерсон  и нападающий Брайан Макклер (Макклер стал лучшим бомбардиром команды в сезоне). В декабре состав команды пополнил защитник Стив Брюс из «Норвич Сити».

Предсезонные и товарищеские матчи

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Турнир столетия Футбольной лиги

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1987/88 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1987-1988
Манчестер Юнайтед